Активная оборона — исторический военный термин, вышедший из употребления после Великой Отечественной войны и обозначавший боевые действия, главной задачей которых было изматывание крупных группировок противника путём активного маневрирования силами при выявлении направления его главного удара. 

По представлениям иностранных специалистов успешность активной обороны основывается на эффективном сочетании огневой мощи боевых порядков первого эшелона и манёвра огнём и резервами на угрожаемом направлении.

Исторический очерк 
Советский маршал М. Тухачевский считал, что активная оборона из-за своей наступательной природы не отвечает основным задачам, которые подразумеваются при переходе к оборонительным действиям (выигрывание времени и сковывание противника при максимальной экономии сил). По его мнению, активная оборона при таких обстоятельствах «была бы ни к селу ни к городу», и вместо неё предпочтительнее было бы организовать обычное наступление.

Во время Великой Отечественной войны активная оборона советских войск основывалась на упорном удержании заранее подготовленных позиций в сочетании с контрударами и контратаками, что создавало благоприятные условия для перехода в контрнаступление. С окончанием войны понятие «активной обороны» постепенно стало использоваться только в военно-исторической литературе, а для описания оборонительных действий был введён термин «активность обороны».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Устаревшие и вышедшие из употребления военные термины
Виды оборонительных боевых действий